Доминик Зигфрид фон Кёфиль (; ) — австрийский юрист, доктор права, профессор политических наук, ректор Львовского университета (1793—1794).

Биография 
Окончил Венский университет, где получил докторскую степень по праву (1783). Профессор политических наук Савойской рыцарской академии в Вене. В 1784 году Кёфилю поручили в Львовском университете возглавить вновь созданную кафедру политических умений и австрийского законодательства, которая имела важное прикладное значение, в частности для подготовки руководящих кадров для новосозданной австрийской провинции. На кафедре преподавал стиль управления и статистику. Возглавлял кафедру до 1798 года, а в 1793—1794 академическом году был ректором Львовского университета. с 1791 года — губернский советник. В 1808—1809 году проводил ревизию собрания Кабинета натуральной истории Львовского университета и обнаружил недостачи. Начал работу над статистическим сборником Галичины.

Научные интересы: педагогика, нумизматика, история государства и права Галичины.

Был масоном. Оратор ложи «Zur wahren Eintracht» («К истинному содружеству»).

Работы 
 «Abhandlung von den Grundsätzen der Münzwissenschaft: mit einer Anwendung auf das deutsche Münzwesen» (Вена, 1770);
 «Treuholds Briefe an Elisen über die einer Dame anständigen Kenntnisse» (Вена, 1782);
 «Systematischer Auszug aus dem für Gallizien bestehenden politischen Gesetze und Verordnungen» (Львов, 1791).

Примечания

Литература 
 Энциклопедия. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т / Львівський національний університет імені Івана Франка; вид. рада: І. О. Вакарчук (голова) та ін. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — Т. 1: А—К. — 716 с. — ISBN 978-966-613-892-0.
 Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія, за редакцією Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи.  — Львів: ПАІС, 2015. — 412 с. — ISBN 978-617-7065-40-0

Ректоры Львовского университета
Юристы Австрии
Масоны Австрии
Преподаватели юридического факультета Львовского университета